Osoby o tym nazwisku:
 Elżbieta Chojnacka – polska klawesynistka
 Hanna Chojnacka – polska aktorka
 Jadwiga Chojnacka – polska aktorka, pedagog, reżyser 
 Katarzyna Chojnacka – polska specjalistka w zakresie innowacyjnych agrochemikaliów
 Małgorzata Chojnacka – polska ekonomistka, olimpijka
 Małgorzata Chojnacka – polska kajakarka, olimpijka
 Maria Teresa Chojnacka – polska artystka